Tennyson (Indiana), plaats in de staat Indiana in de Verenigde Staten
 Tennyson (Wisconsin), plaats in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten
 Tennyson (Queensland), randgemeente van Brisbane in de staat Queensland in Australië
Ook:
 Alfred Tennyson, Engels dichter